Выльгурт — название населённых пунктов:

Россия 
 Выльгурт — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Выльгурт — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Выльгурт — вымершая деревня в Можгинском районе Удмуртии.